Вікторія Азаренко і Віра Звонарьова були чинними чемпіонками, але цього разу Азаренко вирішила не брати участі.
Звонарьова грала в парі з Люціє Шафаровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки вони програли в першому колі парі Єлена Янкович і Татьяна Гарбін, яка потрапила на турнір завдяки вайлд-кард.
Несіяні Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, перемігши у фіналі пару Надія Петрова і Саманта Стосур з рахунком 6–4, 2–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw Doubles

Тур WTA 2010
BNP Paribas Open 2010
2010 в американському спорті